Magnum pode ser:

 Magnum, P.I., série de TV estrelada por Tom Selleck;
 Magnum (Marvel Comics), personagem de banda desenhada/história em quadrinhos da Marvel Comics.
 Magnum (banda), banda britânica de heavy metal
 Agência Magnum, nome de uma Agência;
 Rafael Farias Tavares, jogador de futebol brasileiro.
 .357 Magnum, Calibre de Arma de fogo 
 Magnum (sorvete), um gelado.

Desambiguação